Le prince Luitpold de Bavière (en allemand : Luitpold Maximilian Ludwig Karl Prinz von Bayern), né le  à Bamberg, et mort le  à Berchtesgaden, fils aîné de Rupprecht de Bavière et de Marie Gabrielle en Bavière, est un membre de la Maison de Wittelsbach.

Biographie 

Luitpold de Bavière, né en 1901, est le fils aîné de Rupprecht de Bavière et de Marie Gabrielle en Bavière, mariés en 1900. Ses parents donnent le jour à quatre autres enfants : 1) Irmingard (1902-1903), 2) Albert (1905-1996), 3) une princesse mort-née en 1906 et 4) Rodolphe (1909-1912).

En sa qualité de neveu de la reine Élisabeth de Belgique, Luitpold fréquente régulièrement ses cousins Léopold (futur Léopold III roi des Belges), son frère Charles et sa sœur Marie-José.

Il est lieutenant honoraire à la suite du  régiment de campagne et chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière.

Le , le prince Luitpold de Bavière meurt à Berchtesgaden, à l'âge de , des suites d'une poliomyélite. Il est inhumé à la église des Théatins de Munich. 

À sa mort, il est l'héritier en second de son grand-père le roi Louis III de Bavière. Dès lors, c'est son frère cadet Albert qui le remplace en qualité d'héritier en second.

Honneur 
Luitpold de Bavière est  :
  Chevalier de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière).

Ascendance de Luitpold de Bavière

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Maison de Wittelsbach
Naissance en mai 1901
Naissance à Bamberg
Décès en août 1914
Décès à Berchtesgaden
Décès à 13 ans
Personnalité inhumée dans l'église des Théatins
Récipiendaire de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière)